Brothers, 19. századi ausztráliai komp
 Brothers, település az USA Oregon államában

Zene 
Albumok
 Brothers, The Black Keys-album
 Brothers, Take 6-album
 Brothers, az 1971-es Brothers című film zenéje
Dalok
 Brothers, Dean Brody-dal
 Brothers, Kanye West-dal
 Brothers, Lil Tjay-dal
 Brothers, Ola-dal